AAW steht für:
 Active Aeroelastic Wing  (deutsch: „aktive aeroelastische Tragfläche“), Flugzeugforschungsprogramm, siehe Boeing X-53 Active Aeroelastic Wing
 The Alliance for Arab Women –  ist eine ägyptische Nichtregierungsorganisation auf ehrenamtlicher Basis
 Anti-aircraft warfare, (engl. für Anti-Luftfahrzeug-Kriegführung), siehe Flugabwehr
 Altanwärter
 Anzeiger für die Altertumswissenschaft, althistorische Fachzeitschrift
 Arbeitsgemeinschaft Astronomie und Weltraum, Darmstadt
 Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik
 Association for the Advancement of Women
 Ambient Assisted Working in Abgrenzung zu Ambient Assisted Living
 Afriqiyah Airways (ICAO-Code), libysche Fluggesellschaft

aaw steht für:
 Solong (auch Arove; ISO-639-3-Code), Varietät von West Arawe, ozeanische Sprache in der West New Britain Province, Insel Neubritannien, Papua-Neuguinea

Abkürzung